Са́ммерс () — английская фамилия и топоним.

Известные носители 
  (род. 1988) — австралийский мотогонщик, член команд высшего дивизиона Великобритании по спидвею.
  (род. 1996) — австралийский крикетчик.
 Саммерс, Айрис Колин (1924—1977; более известна как Мэри Форд) — американская певица.
  (1824—1901) — американский политик, председатель Палаты делегатов (1872) и Сената (1881—1883) штата Западная Виргиния.
 Саммерс, Анджела (род. 1964) — американская порноактриса.
  (1909—1934) — британский пловец, бронзовый медалист Игр Британской империи в эстафете 3×110 ярдов комплексным плаванием (1934).
  (род. 1948) — американский музыкант: ударник-мультиинструменталист.
  (род. 1993) — австралийский лыжник-фристайлист, участник зимних Олимпийских игр (2014, 2018).
  (род. 1893) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Селтик» (1926).
  (1932—1999) — американский военный и писатель.
  (род. 1990) — австралийский бегун на длинные дистанции, чемпион Австралии в беге на 5000 м (2012) .
 Саммерс, Даджуан (род. 1988) — американский профессиональный баскетболист.
  (род. 1990) — американский баскетболист.
  (род. 1983) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Калгари Стампидерс» (2008).
  (род. 1988) — игрок в американский футбол, победитель Аренабоула в составе клуба «Джэксонфилл Шаркс» (2011).
  (род. 1993) — американский баскетболист.
  (1849—1913) — британский политик, член Палаты общин (1910—1913).
  (1828—1891) — британский литературовед, наёмный специалист в Японии.
  (1885—1925) — британский военный деятель, губернатор Британского Сомалиленда (1922—1925).
  (1939—2021) — американский певец, музыкант, композитор, автор песен, музыкальный продюсер.
  (1870—1937) — американский политик, член Палаты представителей от штата Вашингтон (1919—1933).
  (род. 1957) — австралийский спортивный стрелок, участник летних Олимпийских игр (1992).
  (род. 1957) — американский фигурист, чемпион США в парах (1978—1980).
  (род. 1946) — австралийский оперный певец, лауреат Премии Хелпманна за лучшую мужскую оперную партию (2002, 2007).
  (1883—1946) — британский боксёр, чемпион Великобритании в полулёгком (1906) и полусреднем (1912—1914) весе.
  (1804—1868) — американский политик, член Палаты представителей от штата Виргиния (1841—1845).
  (род. 1973; более известен как ) — американский рестлер.
  (род. 1961) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Денвер Бронкос».
  (род. 1941) — британская гимнастка, участница летних Олимпийских игр (1960).
 Саммерс, Изабелла (род. 1980) — британская музыкант, автор песен, продюсер, диджей.
 Саммерс, Кеннеди (род. 1987) — немецкая фотомодель.
  (род. 1986) — канадская писательница, лауреат Премии Эдгара Аллана По за молодёжный роман (2019).
  (род. 1972) — британский футболист, обладатель «Золотой бутсы» Чемпионата Уэльса в составе клуба «Кумбран Таун» (2000).
  (род. 1988) — американский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клубов «Финикс (Аризона) Койотс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
 Саммерс, Кристал (род. 1972) — американская порноактриса.
  (1925—2016) — американский гравёр, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства.
 Саммерс, Лоуренс (род. 1954) — американский экономист.
  (род. 1939) — американский молекулярный биолог, президент Американского общество вирусологии (1991—1992).
  (род. 1951) — американский телеведущий и продюсер.
  (род. 1933) — канадская писательница, лауреат Премии Мэриан Энгел Фонда писателей Канады (1989).
 Саммерс, Монтегю (1880—1948) — английский писатель, католический клирик и исследователь оккультизма.
  (род. 1950) — американский юрист, генеральный прокурор штата Теннесси (1999—2006).
  (1902—1976) — британский политик, член Палаты общин (1940—1945, 1950—1970).
 Саммерс, Тай (род. 1995) — игрок в американский футбол.
  (1924—2013) — британский пловец, участник летних Олимпийских игр (1948).
 Саммерс, Уолтер (1892—1973) — британский кинорежиссёр и сценарист.
  (1853—1893) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1880—1885, 1886—1893).
  (1933—2016) — американский библиотекарь, президент Американской библиотечной ассоциации (1988—1989).
  (род. 1947) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Кливленд Браунс».
  (1914—1993) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Луизиана (1979—1980).
  (род. 1985) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс».
  (1933—2012) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Оклахома (1999—2001).
 Саммерс, Хоуп (1896—1979) — американская актриса кино и телевидения.
  (1825—1878) — британский и австралийский скульптор.
 Саммерс, Чемп (1946—2012) — американский бейсболист.
  (1919—2005) — южноафриканская теннисистка, чемпионка Уимблдонского турнира в смешанных парах (1949).
  (1884—1953) — американский бейсболист, участник Мировой серии в составе клуба «Детройт Тайгерс» (1908, 1919).
  (1925—2014) — американский хореограф.
 Саммерс, Энджел (род. 1987) — французская порноактриса.
 Саммерс, Энди (род. 1942) — английский гитарист и композитор.
  (род. 1945) — австралийская писательница, колумнистка, редактор и издатель; феминистка.
  (род. 1942) — ирландский писатель, лауреат премии «Золотой кинжал» Ассоциации писателей-криминалистов за нехудожественную книгу (1980, 2012).

Составные фамилии 
  (род. 1987) — американский бегун, чемпион мира в эстафете 4×400 в закрытом помещении (2012).

Второе имя 
  (род. 1964) — испанский музыкант-басист, певец, автор песен.

Вымышленные 
 «Баффи — истребительница вампиров»
 Баффи Саммерс
 
 

 Marvel Comics
 Джин Грей-Саммерс
 Руби Саммерс
 Рейчел Саммерс
 Скотт Саммерс

Топоним США 
 Саммерс — округ в штате Западная Виргиния.

Summers 
 Ann Summers — британская компания по производству секс-игрушек и женского нательного белья.
  — японский комедийный дуэт.

См. также 
 Саммер
 Соммерс